KJC steht für:
 Kooperatives Jobcenter, siehe Getrennte Trägerschaft
 KrasAir (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

kjc steht für:
 Küsten-Konjo (ISO-639-3-Code), Varietät von Konjo (Sprache), austronesische Sprache

Abkürzung